YZF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yellowknife (Territori del Nord-Ovest) (Canada)